Lätt flugvikt, 49 kg, i boxning vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes mellan den 31 juli och 11 augusti i Excel London i London i Storbritannien. Grenen planeras att endast genomföras för herrar.

Medaljörer

Tävlingsformat och regler
Grenen genomförs som en utslagsturnering där vinnaren går vidare till nästa omgång. Lottningen i lätt flugvikt kommer innehålla 26 boxare och inleds med sextondelsfinaler den 31 juli 2012. Vinnarna i semifinalerna möts i en match om guldet, förlorarna får varsin bronsmedalj.

Alla matcher avgörs över tre treminutersronder. Vinnaren är den boxare som efter ronderna tagit flest poäng. Poäng erhålls genom lyckade slag mot motståndarens huvud eller överkropp. En match kan också vinnas på knock-out likväl som att domaren kan besluta att avbryta matchen.

Program
Tiderna är angivna i lokal tid, UTC+1.
31 juli 2012 13:30 & 20:30 - Omgång 1 (Sextondelsfinaler)
4 augusti 2012 13:30 & 20:30 - Åttondelsfinaler
8 augusti 2012 20:30 - Kvartsfinaler
10 augusti 2012 13:30 - Semifinaler
11 augusti 2012 20:30 - Final

Första omgången

Slutspel

Referenser

Boxning vid olympiska sommarspelen 2012